A 2006. évi téli olimpiai játékokon a műkorcsolya férfi egyéni versenyszámának rövid programját február 14-én, a kűrt február 16-án rendezték. Az aranyérmet az orosz Jevgenyij Pljuscsenko nyerte meg. Az ezüstérmes az svájci Stéphane Lambiel, a bronzérmes a kanadai Jeffrey Buttle lett. A Magyarországot képviselő Tóth Zoltán a 24. helyen végzett.

Eredmények 
A rövid program első 24 helyezettje vehetett részt a kűrben. A rövid programban és a kűrben kapott pontszámok összessége határozta meg a végső sorrendet. A rövidítések jelentése a következő:

 Q: továbbjutás helyezés alapján

Rövid program

Kűr

Összesítés

Források 

Műkorcsolya a 2006. évi téli olimpiai játékokon